Alwernia (stad), een stad in het Poolse woiwodschap Klein-Polen
 Alwernia (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap Klein-Polen